Galgenfeldgraben ist ein Gewässername:

 Galgenfeldgraben (Scheine), linker Zufluss der Scheine (zum Laimbach, zum Ehebach) gegenüber Grappertshofen, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Oberer Galgenfeldgraben, rechter Zufluss des Unteren Galgenfeldgrabens bei Weidenbach
 Unterer Galgenfeldgraben, linker Zufluss des Wannenbachs (zur Altmühl) nach Weidenbach, Landkreis Ansbach, Bayern